Князь Михаи́л Лева́нович Шерваши́дзе (1871—1920) — полковник, участник Первой мировой войны, последний командир 4-го гренадерского Несвижского полка.

Биография 
Православный. Образование получил в Сухумской горской школе. В 1895 окончил Тифлисское пехотное юнкерское училище (по 2-му разряду). В офицеры произведён в Эстляндский 8-й пехотный полк. Позже служил в казачьих войсках. Хорунжий (ст. 19.08.1895). Сотник (ст. 19.08.1899). Подъесаул (ст. 19.08.1903). Служил в 155-м Кубанском полку, в Сухумском резервном батальоне, 77-м Тенгинском пехотном полку. С 1898 года — в 13-м лейб-гренадерском Эриванском полку. На 01.01.1909 — штабс-капитан. С 18.08.1914 в составе полка принимал участие в Первой мировой войне в звании капитана. Участвовал в боях в Восточной Пруссии.  Михаил Леванович определением Сената был признан в княжеском достоинстве. Полковник (пр. 24.05.1916; ст. 19.07.1915). Командир 4-го гренадерского Несвижского полка (с 10.04.1917).

Совместно с Д. И. Гулиа изучал топонимику; составитель первой подробной карты Абхазии, где даются и ранние названия разных населённых и отдельных географических пунктов.

Семья 
Первым браком был женат на Екатерине, дочери князя Симона Церетели, вторым — на дворянке Нине Фоминишне Дидиа.

Племянник Григория Александровича Шервашидзе

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1906);
 Орден Святой Анны 3-й степени (1907);
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом;
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913);
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (11.09.1916);
 Мечи и бант к Ордену Святого Станислава 3-й степени (11.09.1916).

Источники 
 Лейб-Эриванцы в Великой войне. Материалы для истории полка в обработке полковой исторической комиссии под редакцией К. Попова. Париж, 1959..
 Воспоминания кавказского гренадера, 1914—1920.  Белград, Русская типография, 1925. Попов Константин Сергеевич.
 Храм славы. Париж, книгоиздательство «Возрождение»,К. Попова 1931.
 Род князей Шеврашидзе

См. также 
 Список капитанам армейской пехоты на 01.11.1913 (испр. по 25.03.1914). С-Петербург, 1914
 Дворянские роды Российской Империи, т.4 под ред. С.В. Думина 1998
 Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.08.1916. Петроград, 1916
 Русский Инвалид. №153, 1916
 Русский Инвалид, №259

Ссылки 

Михаил Леванович
Эриванцы
Выпускники Тифлисского военного училища